En botánica, la yema es un órgano complejo de las plantas que se forma habitualmente en la axila de las hojas formado por un meristemo apical, (células con capacidad de división), a modo de botón escamoso (catáfilos) que darán lugar a hojas (foliíferas) y flores (floríferas). El color de las yemas sirve para identificar las especies: en Europa hay solo algunas especies de árboles con yemas de color verde.

Tipos de yemas 

Las yemas pueden ser clasificadas de la siguiente forma
por posición:
terminal, cuando está ubicada en la punta de una ramilla;
axilar, cuando está ubicada en la axila de una hoja (también denominadas laterales);
adventicia, cuando ocurre en los demás lugares, por ejemplo en el tronco o en las raíces.

por condición:
accesorio, cuando una yema secundaria se forma aparte de la yema principal (axilar o terminal);
inactiva o aletargada,  cuando el crecimiento de la yema ha sido nulo durante un largo tiempo. Es posible que la yemas pasen de poco tiempo a años inactivas;
pseudoterminal, cuando una yema axilar reemplaza a una terminal (como sucede en la ramificación simpodial).

por morfología:
escamosa o recubierta, cuando escamas cubren y protegen las partes embrionarias;
desnuda, cuando no está cubierta por escamas;
vellosa, cuando está protegida por vellos.

por función:
vegetativa, cuando solo contiene elementos vegetativos;
reproductora, cuando contiene flor(es) embrionaria(s);
mixta, si contiene hojas embrionarias y flores.

Enlaces externos 

Anatomía vegetal
Términos botánicos